Niemcy:
 Voglsang – dzielnica Kempten (Allgäu)
 Voglsang – dzielnica Miesbachu
 Voglsang – dzielnica Trostberga

Zobacz też:
 Fuglsang
 Vogelgsang
 Vogelsang